12 jezior w Polsce:
 Jezioro Łąkie – jezioro na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, położone w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim w gminie Skępe.
 Jezioro Łąkie – jezioro na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, położone w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Włocławek.
 Jezioro Łąkie – jezioro na pograniczu Pojezierza Bytowskiego i Równiny Charzykowskiej, położone w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Studzienice
 Jezioro Łąkie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, położone w woj. pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Przywidz 
 Jezioro Łąkie – jezioro na Pojezierzu Starogardzkim, położone w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Liniewo
 Jezioro Łąkie – jezioro na Równinie Drawskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Jezioro Łąkie – jezioro na Pojezierzu Choszczeńskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Łąkie – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko

Zobacz też: Łąkie